Kinderfysiotherapie is een opleiding die na het reguliere fysiotherapieopleiding gevolgd wordt. Een kinderfysiotherapeut weet daardoor naast de standaard kennis ook hoe de motorische ontwikkeling moet verlopen en weet, vaak in overleg met een kinderrevalidatiearts, behandelmethoden om een verstoorde motorische ontwikkeling te trachten zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Fysiotherapie